L'Enfant du cirque (), film américain d'Edward F. Cline sorti en 1923 ;
 L'Enfant du cirque, titre québécois de la série américaine  (1956–1957)
 Les Enfants du cirque (), film autrichien de Franz Antel sorti en 1958 ;
 L'Enfant du cirque (), film italien de Sergio Grieco sorti en 1963.